Grabów nad Pilicą est le nom :

 de la gmina de Grabów nad Pilicą, dans le powiat de Kozienice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Grabów nad Pilicą, chef-lieu de cette gmina